Damavand (berg), een berg in Iran
Damavand (stad), een stad in Iran